Seznam občin departmaja Tarn-et-Garonne zajema 195 občin.

(CAM) Communauté d'agglomération du Pays de Montauban et des Trois Rivières, ustanovljena leta 2000.

Tarn-et-Garonne